The Tonite Show with Yukmouth: Thuggin' & Mobbin' — шостий студійний альбом американського репера Yukmouth, виданий 12 січня 2010 р. лейблами Smoke-A-Lot Records та Fresh in the Flesh Music у рамцях серії «The Tonite Show».

Виконавчі продюсери: Yukmouth, DJ Fresh. Фотограф: Thoroflix. Мастеринг, зведення: Scandal Beats, Mab. Бек-вокал на «His & Hers»: Thug Angel, на «I Smell Money»: Метт Блек. На «Thuggin' & Mobbin'», «Shotta», «Move Mean» та «I Smell Money» існують відеокліпи.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Yukmouth
Англомовні музичні альбоми